Шко́льный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «школа».

Белоруссия 

 Школьный переулок — улица в Минске.

Россия 

 Школьный переулок — улица в Абакане.
 Школьный переулок — улица в Астрахани.
 В Белгороде:
 1-й Школьный переулок
 2-й Школьный переулок
 Школьный переулок — улица в Брянске.
 Школьный переулок — улица в Вельске.
 Школьный переулок — улица во Владивостоке.
 Школьный переулок — улица во Владикавказе.
 Школьный переулок — улица в Вологде.
 Школьный переулок — улица в Волхове.
 Школьный переулок — улица в Воронеже.
 В Воскресенске:
 1-й Школьный переулок
 2-й Школьный переулок

 Школьный переулок — улица в Выборге.
 Школьный переулок — улица в Гатчине.
 Школьный переулок — улица в Горно-Алтайске.
 Школьный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Школьный переулок — улица в Жуковке.
 Школьный переулок — улица в Кемерове.
 Школьный переулок — улица в Киришах.
 Школьный переулок — улица в Коломне.
 Школьный переулок — улица в Красноярске.
 Школьный переулок — улица в Курске.
 Школьный переулок — улица в Магадане.
 Школьный переулок — улица в Магнитогорске.
 Школьный переулок — улица в Можге.
 Школьный переулок — улица в Мытищах.
 Школьный переулок — улица в Новороссийске.
 Школьный переулок — улица в Новосибирске.
 Школьный переулок — улица в Нылге.
 Школьный переулок — улица в Оренбурге.
 В Рязани:
 Школьный переулок;
 2-й Школьный переулок.
 Школьный переулок — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Школьный переулок — улица в посёлке Александровская;
 Школьный переулок — упразднённая улица в Кировском районе; 
 Школьный переулок — улица в Парголово (Осиновая Роща);
 Школьный переулок — улица в Понтонном;
 Школьный переулок — улица в Стрельне.
 Школьный переулок — улица в Саранске.
 Школьный переулок — улица в Северодвинске.
 Школьный переулок — улица в Серове.
 Школьный переулок — улица в Сочи.
 Школьный переулок — улица в Ставрополе.
 Школьный переулок — улица в Старом Мартьянове.
 Школьный переулок — улица в Сыктывкаре.
 В Томске:
 Школьный переулок — улица в Октябрьском районе;
 Школьный переулок — улица в Тимирязевском;
 Школьный тупик.
 Школьный переулок — улица в Тосно.
 Школьный переулок — улица в Туле.
 Школьный переулок — улица в Тюмени.
 Школьный переулок — улица в Углегорском.
 Школьный переулок — улица в Улан-Удэ.
 Школьный переулок — улица в Ульяновске.
 Школьный переулок — улица в Уфе.
 Школьный переулок — улица в Хабаровске.
 Школьный переулок — улица в Челябинске.
 Школьный переулок — улица в Шелехове.

Крым 
 Школьный переулок — улица в Симферополе.

Украина 

 Школьный переулок — улица в Одессе.

См. также 

 Школьная улица
 Школьный проезд
 Гимназический переулок (Санкт-Петербург)